Dumbrăveanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anghel Dumbrăveanu (1933–2013), poet, prozator și traducător român.
 Victor Dumbrăveanu (1946–2011), prozator, publicist și eseist român.
 Viorica Dumbrăveanu (n. 1976), juristă și ministru moldovean.

Vezi și
 Dumbrăvean